W Polsce
 Jarużyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Osielsko
 Jarużyn – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Jarużyn (Jarużyn-Kolonia) – zniesiona nazwa kolonii położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko
 Jarużyn – gromada